

Abréviations 
 Groupe ECAM est composé de trois écoles d'ingénieurs en France et une en Belgique :
 ECAM Lyon, école d'ingénieurs située à Lyon, l'école française la plus ancienne du groupe ;
 ECAM Rennes - Louis de Broglie, école d'ingénieurs située à Rennes ;
 ECAM-EPMI , école d'ingénieurs située à Cergy.
 ECAM Bruxelles, école d'ingénieurs située à Bruxelles

 Espace culturel André Malraux, théâtre du Kremlin-Bicêtre ;
 Enseignement catholique au Maroc ;
 , un système qui gère les fonctions d'un avion et en avertit les pilotes ;
 Entreprise de Construction Automobile Malgache;
École Catovienne d'Arts Martiaux, école d'arts martiaux enseignant le Nihon Taï-Jutsu, basée à Chatou.

Voir aussi 
Ne pas confondre avec :
 ICAM, Institut catholique d'arts et métiers.
 ENSAM, École nationale supérieure d'arts et métiers.
 École centrale de Paris (ECP), dont le nom officiel était École centrale des arts et manufactures, une ancienne école d'ingénieurs française, désormais CentraleSupélec.